Кужу́тки — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области России. Административный центр Кужутского сельсовета. Население по переписи 2010 года — 720 человек.

География 
Расположены Кужутки в северной части района, в 16 км от райцентра Дальнее Константиново, в междуречье Печети и Пукстери, высота над уровнем моря 99 м. Ближайшие сёла: Зубаниха в 3 км на запад, Александровка в 2 км на юго-восток и Майморы в 2,5 км на северо-восток.

В Кужутках действуют отделение Сбербанка, школа, почтовое отделение, 4 различных ООО. Связана автобусным сообщением с Нижним Новгородом.

Упоминается в «Списках населённых мест Нижегородской губернии» 1863 года в составе Нижегородского уезда Нижегородской губернии. Нанесена на карту почв Нижегородского уезда по отчёту профессора В. В. Докучаева (1887).

 Улицы
 Дачная улица
 Зелёная улица
 Луговая улица
 Молодёжная улица
 Садовая улица
 Центральная улица

Примечания

Ссылки 
 Карта Кстовского района (Нижегородская область); населённый пункт Кужутки показан в секторе Д
 

Населённые пункты Дальнеконстантиновского района